Семён Бори́сович Шапи́ро (; род. 17 июня 1961; д. Речень, Любанский район, Минская область) — белорусский экономист, политический и государственный деятель. Доктор экономических наук, профессор. Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (2008—2010), председатель Гродненского областного исполнительного комитета (2010—2013), председатель Минского областного исполнительного комитета (с 14 ноября 2013 года). Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь (2016).

Биография 
Родился 17 июня 1961 года в д. Речень Любанского района Минской области. Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В. В. Куйбышева по специальности «планирование сельского хозяйства».

В 1983—1989 гг. — главный экономист, заместитель директора по производству совхоза «Комсомолец», с 1989 г. — председатель сельскохозяйственного коллективного предприятия «Маяк» Дзержинского района Минской области. Окончил аспирантуру (1991) и докторантуру (1999) Белорусского научно-исследовательского института экономики и информации агропромышленного комплекса.

В 1998—1999 гг.  докторант Белорусского научно-исследовательского института экономики и информации агропромышленного комплекса.

В 1999—2004 гг. — начальник Главного управления экономики, директор департамента экономики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. В 2004—2008 гг. — генеральный директор ОАО «Агрокомбинат „Дзержинский“» Минской области. В 2008—2010 гг. — Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

В 2010—2013 гг. — председатель Гродненского облисполкома.

14 ноября 2013 года был назначен на должность председателя Минского областного исполнительного комитета.

20 мая 2017 избран председателем ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь», связи с этим 24 мая 2017 года, был освобождён от должности Председателя Миноблисполкома.

Являлся членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва, входил в состав Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Научная деятельность 
Экспериментальные и теоретические работы посвящены проблемам управления агропромышленным комплексом:
 экспериментальное внедрение новых форм хозяйствования в условиях становления рыночной экономики;
 управление в АПК при формировании рыночных отношений, в условиях многоукладной экономики; разработаны методы разрешения противоречий между управлением производством и производственными отношениями в условиях многоукладных отношений;
 впервые разработана система управления сельским хозяйством при рыночных отношениях, концепция и научно-практическая схема её построения;
 разработаны методические подходы формирования и функционирования сквозной информационно-консультативной службы в аграрной отрасли.

Избранные труды 
 Управление в агропромышленном комплексе при рыночных отношениях. — Минск: БелНИИЭИ АПК, 1998. — 191 с.
 Основы управления аграрным сектором в условиях рынка (теория, методология и практические рекомендации). — Минск: БелНИИЭИ АПК, 1999. — 193 с.

Награды 
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь.
 Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь (2016).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники Белорусского экономического университета
Министры сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Председатели Гродненского облисполкома
Председатели Минского облисполкома
Члены Совета Республики (Белоруссия)
Заслуженные работники сельского хозяйства Республики Беларусь
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании